Хайретдинов — башкирская и татарская фамилия. Известные носители:

 Хайретдинов, Александр Владимирович (1955—2021) — советский и российский баскетболист, тренер и спортивный функционер.
 Хайретдинов, Гайнан Бадретдинович (1903—1938) — башкирский писатель и журналист, очеркист.
 Хайретдинов, Дамир Зинюрович (род. 1972) — историк и этнолог, ректор Московского исламского университета.
 Хайретдинов, Ринат Магафурович (1950—1990), более известный под псевдонимом Ринат Хайри — башкирский поэт, прозаик и публицист.

 Хайретдинова, Рауза Кутдусовна (1928—2018) — советская, российская татарская актриса, выступавшая на сцене Татарского академического театра им. Г. Камала (c 1948 года), заслуженная артистка РСФСР (1979).